Barbantes puede referirse a:

 Barbantes (Pungín), lugar y parroquia del concello de Pungín.
 A Barca de Barbantes, lugar y parroquia del concello de Cenlle.
 Barbantes (Villamarín), lugar de la parroquia de O Río, concello de Villamarín.